Gilroy – miasto w USA w stanie Kalifornia

Osoby o tym nazwisku:
 Dan Gilroy – amerykański reżyser i scenarzysta
 Matt Gilroy – amerykański hokeista, olimpijczyk, trener